Hale House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hale House (Los Angeles, Kalifornien), NRHP-ID 72000230
 Hale House (South Kingstown, Rhode Island), NRHP-ID 07000527